Туше́ — багатозначний термін.
 Туше — термін з боротьби, положення, коли борець торкається килима обома лопатками.
 Туше (фехтування) — удар (укол) суперника, що відбувся. Удар наноситься тільки у зону противника, що вражається; в зворотному випадку поєдинок лише призупиняється, не приносячи балів.
 Туше (живопис) — манера накладення штриха і фарб.
 Туше (музика) — загальний характер фортепіанних звуків, що залежить від фізіологічних особливостей м'язового апарата виконавця, властивої йому манери звуковидобування (різного роду тиск, удар) і від його художніх прагнень. Кожному піаністу притаманне індивідуальне туше.

Топонім 

 Туше — місто у Франції.
 Нотр-Дам-дю-Туше () — муніципалітет у Франції.
 Туше — місто у США.

Прізвище 

  — графиня Ентраге, коханка короля Карла IX.
  — французько-ірландський орнітолог і податківець.
  — французький кардинал. ; Кардинал-священик з титулом церкви .